Декоратор ():
 художник, який проектує та виготовляє декорації;
 фахівець з декорування, який оздоблює вулиці, парки, приміщення тощо.

Література 
 «Декоратор» ( Pynt) — роман 2000 року норвезького письменника, журналіста та музиканта .
 «Декоратор» — повість Бориса Акуніна із серії «Пригоди Ераста Петровича Фандоріна».

Кінематограф 
  () — спеціаліст, який відповідає за безліч речей на знімальному майданчику в кіно та на телебаченні: меблі, драпірування, світильники, мистецькі роботи і безліч інших об'єктів.
  :   () — американський німий комедійний фільм з участю Олівера Гарді (Oliver Hardy).

Інше 
 Декоратор (шаблон проектування) () — в об'єктно-орієнтованому програмуванні структурний шаблон проектування, призначений для динамічного підключення додаткових можливостей до об'єкта.

Див. тапкож 
 Декор

Примітки